Die Nordische Fußballmeisterschaft 1968–71 für Männer-Nationalmannschaften fand zwischen dem 4. Juni 1968 und dem 26. September 1971 statt. Ausrichter Schweden lobte hierbei SvFF:s pokal aus. Den Wettbewerb, welcher zum zehnten Mal ausgetragen wurde, konnte Titelverteidiger Schweden zum achten Mal in Folge gewinnen.

Modus 
Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils viermal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Tabelle und Spielergebnisse 

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch nach dem Nachnamen geordnet.

Weblinks 

 Nordic Championships (Men) 1968–71 auf rsssf.com (englisch)
 Spielberichte der dänischen Mannschaft (dänisch)
 Spielberichte auf eu-football.info (englisch)

196871
Fußballveranstaltung 1968
Fußballveranstaltung 1969
Fußballveranstaltung 1970
Fußballveranstaltung 1971
Fußball (Schweden)